Botella può riferirsi a:
Salvador Botella (1929-2006), ciclista su strada spagnolo.
Ana Botella (1954-), politica spagnola.
Félix Mantilla Botella (1974-), ex tennista spagnolo.